Caju-rasteiro é um nome vulgar das seguintes plantas:
Cajuzinho-do-cerrado (Anacardium humile)
Anacardium nanum
Anacardium pumilum

Desambiguação